Gare de Tarragone peut signifier :
 La gare de trains conventionnels dans la commune de Tarragone : Gare de Tarragone
 La gare de trains à grande vitesse : Gare de Camp de Tarragone
 La future gare : Gare Centrale du Camp de Tarragone
 La station de métro de la ligne 3 du métro de Barcelone : Tarragona (métro de Barcelone)

Homonymie